Redstone River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Redstone River (Mackenzie River) in den Nordwest-Territorien
 Redstone River (Green Lake) in Ontario
 Redstone River (Night Hawk Lake) in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Redstone River (Alaska) in Alaska